Анатолий Васильевич Золин (1924—2011) — советский передовик производства в химической промышленности. Лауреат Премии Совета Министров СССР. Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился 21 июля 1924 года в деревне Елизарово, Тутаевского района Ярославской области в многодетной рабочей семье.

В 1941 году окончил шесть классов школы и профессиональное училища при Ярославском резиновом комбинате, получив высшую квалификацию — слесаря 5-го разряда. Сразу после начала Великой Отечественной войны стажировался на Ярославском химическом комбинате и работал на возведении противотанковых укреплений под Ярославлем.

С  1942 года призван в ряды Красной Армии — частник Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Ржева, воевал под Смоленском, дважды форсировал Волгу, прошёл с боями всю Белоруссию и Польшу. С 1944 года служил в железнодорожных войсках — линейный надсмотрщик 4-го отдельного батальона восстановления железнодорожной связи 4-й железнодорожной бригады. 15 января 1945 года А. В. Золин Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Медалью За боевые заслуги.

С 1945 года после демобилизации из Вооруженных Сил, стал работать в химической промышленности. С 1958 по 1988 годы работал слесарем и бригадиром слесарей-котельщиков на Невинномысском азотно-туковом заводе.

В 1963 года был переведен слесарем-наладчиком и выполнял работы по наладке и регулировке сложных узлов и агрегатов в цехах Невинномысского  завода, стал лауреатом Премии Совета Министров СССР.

28 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по увеличению выпуска химической продукции и достижение высоких показателей в работе» Анатолий Васильевич Золин был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1988 года после выхода на пенсию жил в Невинномысске. Умер 10 марта 2011 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (28.05.1966)
 Орден Ленина (28.05.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Медаль За боевые заслуги (15.01.1945)
 Медаль «За освобождение Варшавы»

Премии 
 Премия Совета Министров СССР

Память 
 В городе Невинномысске на доме где жил А. А. Золин была установлена мемориальная доска

Примечания